Светлана Витальевна Мосова (23 марта 1953 года, Кишинёв) — российский писатель, журналист, сценарист. Редактор, сценарист телеканала «Санкт-Петербург».

Биография 
Родилась 23 марта 1953 года в Кишинёве, в семье военнослужащего. Окончила филологический факультет Кишинёвского государственного университета.

До 1990 года работала редактором Гостелерадио МССР. С 1991 года живёт в Санкт-Петербурге.

Член Союза российских писателей, Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов.

Автор шести книг и более пятисот телевизионных программ.

С 2009 года по 2013 редактор телеканала ВГТРК «Россия-Санкт-Петербург». Автор сценария передач из цикла «Это город Ленинград».

С марта 2013 по настоящее время редактор телеканала «Санкт-Петербург». Автор сценария фильмов спецпроекта «Малые родины большого Петербурга».

Двукратный финалист премии Союза журналистов «Золотое перо», шорт-лист премии «Новая Словесность» («НОС»).

Повести и рассказы публикуются в «Литературной газете», журналах «Нева», «Звезда», многочисленных литературных сборниках и альманахах, звучат на «Радио России». Переведены на датский и немецкий языки.

Проза Светланы Мосовой изучается в лингвистическом аспекте в Петербургском университете.

«…Родилась в Кишиневе — волею судеб (отец был военнослужащий). Детство прошло на деревьях. Поэтому мои рассказы не из снега, а из винограда и айвы. Начинала, как все люди добрые, со стихов. Потом поняла, что в стихах, в отличие от прозы, много лишних слов — для рифмы, например. (Тут все поэты должны плюнуть в меня.) В первых рассказах тоже было много лишних слов. (Считаю рассказ готовым, если знаю его наизусть.) Отрочество прошло в обнимку с Чеховым и Буниным. Первая публикация в журнале „Кодры“ (всесоюзном в те времена). Кишиневский госуниверситет, работа на республиканском ТВ — редактор, автор, ведущая киноведческих передач. Литобъединение „Орбита“, литературная тусовка. В конце 1980-х известно что — „Чемодан, вокзал, Россия“. С 1991-го — жизнь в Петербурге (родина мужа). И долгое время моей родиной была моя квартира…»

Семья 
Муж ― Павел Владиславович Обух, художник, доцент кафедры монументального искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Дочь ― Арина Павловна Обух, художник, писатель.

Библиография 
 «Дождь из кошек и собак» (СПб: изд. «Геликон Плюс», 2007) — ISBN 978-5-93682-388-6
 «Умора, кукла Баранова и 6 „Б“» (СПб: изд. «ДЕТГИЗ», 2011) — ISBN 978-5-8452-0459-2
 «Тридцать четвёртый сюжет» (СПб: изд. "Союз писателей Санкт-Петербурга, 2012) — ISBN 978-5-4311-0027-7
 «Один мужчина одна женщина» (СПб: изд. «Союз писателей Санкт-Петербурга», 2014) — ISBN 978-5-4311-0105-2
 «Василеостровские мечтатели» (Москва: изд. «Союз российских писателей», 2018) — ISBN 978-5-4391-0428-4
 «В поисках прошлогоднего снега» (Москва: изд. «ЭКСМО», 2018) — ISBN 978-5-04-098428-2

Рецензии на творчество 

 «Эта проза не о любви: любовь - это лишь форма самовыражения души героев. "Жизнь длиннее одной любви и короче смысла", - говорит один из персонажей автора. В текстах Светланы Мосовой подчас открывается такая психологическая глубина, с которой, кажется, не всплыть - воздуха не хватит. И не важно, сколько у писателя книг, но исключительно важно то, на какие глубины он погружал своего читателя, каких высот заставлял его касаться. В творчестве Светланы Мосовой есть эта божественная вертикаль, и это выгодно отличает ее от легиона "горизонтальных" прозаиков»

«…Читаю книгу „Тридцать четвёртый сюжет“ Светланы Мосовой и начитаться не могу. (…) И каждая страница — счастье! Читаю натощак, чтобы глядеть веселее. Учусь бесстрашию перед жизнью. И все до одной героини живые! И сколько их!.. И в самой малости своей человек оказался чудно многообразен, в „тридцать четвертом-то сюжете“ своем».

«…немного сюрреализма, много пластики и динамичности, отточенность по-особому прочувствованных деталей, легкое и удивительно чистое дыхание. И — вдохновенная краткость: это когда в паре именно на своем месте поставленных слов сказано больше, нежели в трех дюжинах слов необязательных».

«Светлана Мосова — безусловно, один из самых одаренных прозаиков нынешнего времени, работающих в жанре новеллы. Уникальность ее таланта кроется в том, что она, прежде всего, тончайший, очень изящный мастер стиля, создающий с помощью слова летучие, фантастические и в то же время зримые, достоверные, на редкость пластичные образы, — редкий случай в сегодняшней литературе».

Исследования по творчеству С. В. Мосовой

Фильмография 
 ― спецпроект телеканала «Россия»

  ― документальный фильм, телеканала «Россия» (2011 г.)

 ― документальный фильм телеканала «Россия» (2012 г.)

  ― документальный фильм телеканала «Россия» (2009 г.)

  ― спецпроект телеканала «Санкт-Петербург» (более 150-ти фильмов)

Радиоспектакли 
Радиоспектакли на «Радио России» читают народные и заслуженные артисты: Эра Зиганшина, Светлана Письмиченко, Сергей Дрейден и другие.

Ссылки

Примечания 

Родившиеся 23 марта
Родившиеся в 1953 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Кишинёве
Писатели по алфавиту
Писатели России
Писатели XXI века
Выпускники Государственного университета Молдовы
Журналисты по алфавиту
Журналисты России